Хеда Габлер (-{Hedda Gabler}-) може бити:
 Хеда Габлер (позоришна представа), представа коју је написао Хенрик Ибсен
 Хеда Габлер (филм из 1917), амерички неми филм
 Хеда Габлер (филм из 1920), италијански неми филм
 Хеда Габлер (филм из 1925), немачки неми филм
 Хеда Габлер (1957), британска телевизијска представа
 Хеда Габлер (југословенски филм из 1961), југословенски ТВ филм
 Хеда Габлер (аустралијски филм из 1961), аустралијски ТВ филм
 Хеда Габлер (немачки филм из 1963), немачки ТВ филм
 Хеда Габлер (амерички филм из 1963), амерички ТВ филм
 Хеда Габлер (британски филм из 1963), британски ТВ филм
 Хеда Габлер (филм из 1972), британски ТВ филм
 Хеда Габлер (филм из 1974), немачки филм
 Хеда Габлер (филм из 1975), норвешки филм
 Хеда Габлер (белгијски филм из 1978), белгијски филм
 Хеда Габлер (немачки филм из 1978), немачки ТВ филм
 Хеда Габлер (филм из 1979), италијански филм
 Хеда Габлер (немачки филм из 1980), немачки ТВ филм
 Хеда Габлер (италијански филм из 1980), италијански ТВ филм
 Хеда Габлер (филм из 1981), британски филм
 Хеда Габлер (филм из 1984), белгијски филм
 Хеда Габлер (филм из 1985, југословенски филм
 Хеда Габлер (филм из 1993), шведски филм
 Хеда Габлер (филм из 1994), мексички филм
 Хеда Габлер (филм из 2004), амерички филм
 Хеда Габлер (филм из 2006), немачки ТВ филм
 Хеда Габлер (филм из 2016), норвешки филм